Trutören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutören (norr om Norrskat, Korsholm), Österbotten, 
 Trutören (vid Iskmo ön, Korsholm), Österbotten, 
 Trutören (vid Bergö, Malax), Österbotten, 
 Trutören (vid Öjna, Malax), Österbotten, 
 Trutören (vid Grytskäret, Närpes), Österbotten, 
 Trutören (vid Tjärlax, Närpes), Österbotten, 
 Trutören (vid Kasnäs, Kimitoön), Åboland, 
 Trutören (sydöst om Hitis, Kimitoön), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar